Max Filip (* 11. September 1992 in Breisach am Rhein) ist ein deutscher Volleyballtrainer und Sportwissenschaftler. Seit 2021 ist er Co-Trainer und Scout des Bundesligateams des Dresdner SC.

Karriere 
Zum Volleyball kam Filip im Alter von 17 bis 18 Jahren. Er studierte an der Deutschen Sporthochschule Köln und der Universidade de São Paulo. Während seines Studiums spielte er für die Fakultätsmannschaft in São Paulo und den TVA Fischenich IV in der deutschen Landesliga. Beim DJK Südwest Köln trainierte er das weibliche Jugendteam sowie die männlichen U12–U16-Jugendmannschaft des VC Menden-Much, zudem trainierte er das Frauenteam des TV Menden in der Verbandsliga. Beim Zweitliga-Frauenteam des DSHS SnowTrex Köln absolvierte er ab 2017 in der Rolle des Co-Trainers eine Trainerausbildung. 2018 wechselte er zum VC Olympia Berlin, wo er als Co-Trainer des Frauenteams tätig war. 2020 folgte ein Wechsel zum Bundesligisten USC Münster, wo er das Trainerteam um Teammanager Ralph Bergmann während des Mutterschutzes und der Elternzeit von Lisa Thomsen unterstützte. Der Verein erreichte in der Saison 2020/21 den 9. Platz der Bundesliga, womit die Play-offs verpasst wurden. Zur Saison 2021/22 wechselte Filip zum deutschen Meister Dresdner SC, wo er Co-Trainer und Scout des von Alexander Waibl trainierten Bundesligateams wurde. Er unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag in der Elbestadt.

Schriften (Auswahl) 
 mit Jimmy Czimek, Benjamin Corts und Simon Timmer: Volleyball in der Grundschule – Vom Fangen und Werfen zum Volley-Spielen: Unterrichtshilfen für die Klassen 1–4. Deutsche Volleyball-Jugend, Frankfurt am Main 2020.

Weblinks 

 Max Filip auf der Website des DSHS SnowTrex Köln
 Max Filip bei beach-volleyball.de

Einzelnachweise 

Volleyballtrainer (Deutschland)
Sportwissenschaftler
Volleyballtrainer (VC Olympia Berlin)
Volleyballtrainer (USC Münster)
Volleyballtrainer (Dresdner SC)
Deutscher
Geboren 1992
Mann